

Patronymes 
Grichine (masculin ; ) ou Grichina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Grichine (1979-), skieur acrobatique biélorusse
 Anastasia Grichina (1996-), gymnaste artistique russe
 Anatoli Grichine (1939-2016), kayakiste soviétique
 Boris Grichine (1938-), joueur de water-polo soviétique
 
 Oksana Grichina (1968-), coureuse cycliste russe
 Olga Grichina, coureuse cycliste russe

Patronyme russe